Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Rhexénor, père de Chalciope, la seconde femme d'Égée ;
 Rhexénor, prince Phéacien père d'Arété.